

Der Kreis Devecser ( Devecseri járás) ist ein Kreis im Norden des ungarischen Komitats Veszprém. Er grenzt im Norden an den Kreis Pápa, im Osten und Süden an den Kreis Ajka, im Süden an den Kreis Sümeg und im Osten an den Kreis Celldömölk (Komitat Vas).

Geschichte 
Im Zuge der ungarischen Verwaltungsreform wurden Anfang 2013 alle 27 Gemeinden aus dem Kleingebiet Devecser (ungarisch Devecseri kistérség) in den gleichnamigen Nachfolgekreis übernommen. Erweitert wurde der neue Kreis noch um eine Gemeinde aus dem Kleingebiet Ajka.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Devecser hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 514 Einwohnern auf einer Fläche von 15,06 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des bevölkerungsärmsten Kreises ist die niedrigste im Komitat und erreicht nicht einmal die Hälfte des Komitatswertes von 77. Der Kreissitz befindet sich in der einzigen Stadt, Devecser, im Südosten des Kreises gelegen.

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Devecser
Komitat Veszprém